Helgason est un patronyme islandais signifiant fils d'Helgi. L'équivalent féminin est Helgadóttir.

Il est notamment porté par :
 Andri Helgason (1995-), hockeyeur islandais ;
 Elfar Freyr Helgason (1989-), footballeur islandais ;
 Gísli Páll Helgason (1991-), footballeur islandais ;
 Guðmundur Hólmar Helgason (1991-), handballeur islandais ;
 Halldór Helgason (1991-), snowboardeur islandais ;
 Hallgrímur Helgason (1959-), écrivain, peintre, nouvelliste, dessinateur et traducteur islandais ;
 Jón Helgason (1899-1986), philologue et poète islandais.
 Skúli Helgason (1965-), homme politique islandais ;

Homonymie de patronyme islandais